Jorge Aravena puede referirse a:

 Jorge Aravena (actor), actor peruano. 
 Jorge Aravena (futbolista), exfutbolista chileno.